Гёкчеада:

 Гёкчеада — остров в северной части Эгейского моря.
 Гёкчеада — город и район в провинции Чанаккале (Турция).